FB-6A — китайский зенитный ракетный комплекс ближнего действия, на базе зенитных ракет от ПЗРК типа FN-6. Скопирован с американского ЗРК «Avenger». Шасси Shenyang SFQ2040 HMMWV.

Состав системы 
 РЛС обнаружения
 Пусковые установки по 8 ЗУР.

Характеристики 
 Зона поражения по дальности: 6 км
 Зона поражения по высоте: 15-4500 м
 Длина: 1862 мм
 Диаметр: 90 мм
 Масса: 20 кг
 Скорость полёта: 2,2 М

Ссылки 
 
 
 
 

Зенитные ракетные комплексы КНР